Neoklassiska skolan kan syfta på:

 Nyklassisk kriminologi – straffrättsideologi från slutet av 1900-talet
 Neoklassisk nationalekonomi – ekonomiskt tänkande från slutet av 1800-talet